Hired and Fired – film del 1916 diretto da John Francis Dillon
 Hired and Fired – film del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
 Hired and Fired – film del 1916 diretto da Wallace Beery
 Hired and Fired – film del 1920 diretto da Harry Williams
 Hired and Fired – film del 1926 diretto da Ray Grey
 Hired and Fired – film del 1929 diretto da Norman Taurog